Henri Padou ist der Name folgender Personen:

 Henri Padou senior (1898–1981), französischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Henri Padou junior (1928–1999), französischer Schwimmer